Crystal River („Kristallfluss“) ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten: 

 Crystal River (Florida), Stadt im Citrus County in Florida
 Crystal River (Colorado), Nebenfluss des Roaring Fork River in Colorado
 Crystal River (Michigan), Fluss im Leelanau County in Michigan
 Crystal River (Waupaca River), Fluss im Waupaca County, Wisconsin

Siehe auch:
 Kernkraftwerk Crystal River, Kernkraftwerk im Citrus County in Florida